Chevrolet TrailBlazer – SUV klasy wyższej produkowany na rynek Ameryki Północnej, Bliskiego Wschodu i Japonii w latach 2001–2008. 
 Chevrolet TrailBlazer EXT – SUV klasy samochodów dużych produkowany na rynek Ameryki Północnej w latach 2002–2006. 
 Chevrolet Trailblazer – SUV klasy wyższej produkowany na rynki rozwijające się od 2012 roku.
 Chevrolet Trailblazer – crossover klasy kompaktowej produkowany na rynek Chin, Korei Południowej i Ameryki Północnej od 2019 roku.